

Patronyme 

 Antoine-Jérôme Balard (1802-1876), chimiste français ;
 Jean-Claude Balard (1935-2022), acteur français ;
 Michel Balard (né en 1936), historien français.

Autres 
 Place Balard et rue Balard, dans le  de Paris
 Balard, une station du métro de Paris, sur la ligne 8
 Hexagone Balard, un site militaire du ministère des Armées à Paris
 Piscine Balard